Konew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Konstantinowitsch Konew (1921–1965), russischer Basketballspieler 
 Andrei Alexejewitsch Konew (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Nikititsch Konew (1899–1983), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Iwan Stepanowitsch Konew (1897–1973), Marschall der Sowjetunion

und steht auch für

 Konew (Einheit), ein polnisches Volumenmaß